Анджуман або Анджоман ( - спільнота, товариство, громада, об'єднання) може означати:

Організації  
 Анджуман Суннат-уль-Джамаат Асоціація, мусульманська організація Тринідаду і Тобаго
 Анджуман Тараккі-і-Урду, організація для просування мови урду, урду літератури та індійської мусульманської культурної спадщини
 Анджуман Худам-уль-Коран, мусульманин освітня організація на індійському субконтиненті
 Анджуман-і-Гімайат-і-Іслам, Ісламська інтелектуальна і політична організація, що базується в Лахорі , Пакистан
 Анджуман-е-Гімайат-е-Іслам, Ісламська інтелектуальна і політична організація, що базується в Лахорі , Пакистан
 Дііндар Анджуман, Ісламська організація, що базується в Хайдарабад, Індія
 Анджоман, Російське товариство зороастрійців

Люди 
 Анджуман (актор) (р. 1955), Пакистану актриса
 Надія Анджуман (1980-2005), афганський поет і журналіст

Місця 
 Анджуман перевал, гірський перевал в Афганістані
 Анджуман Долина, долина в Афганістані
 Анджуман (потік), потік через цю долину
 Анджуман, Афганістан, село в Афганістані
 Анджуман-і-Хурд, ще одне село в Афганістані
 Анджоман, Іран, село у Когґілуйе і провінції Бойєр-Ахмад, Іран
 Анджоман-е Олйа, село у провінції Занджан, Іран
 Анджоман-е Софла, село у провінції Занджан, Іран

Інші області застосування 
 Анджуман (1970 фільм), 1970 пакистанський урду фільм за участю Вахід Мурад і Рані
 Анджуман (2013 фільм), 2013 пакистанський урду фільм за участю Імрана Аббас Naqvi і Сара Лорен
 Анджуман (гінді фільм), фільм режисера Музаффар Алі у 1980-х
 Анджуман, черговий на Вежі мовчання